Вакс Борис Йосипович — український художник
 Вакс Юрій Якович — український футбольний суддя

Див. також 
 Сен-Мішель-де-Вакс

Прізвища